Mejvódnoie (en rus: Межводное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 2.087 habitants. Pertany al districte de Txernomórskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea